Osterried bezeichnet

 Franz Osterried (1808–1863), einen deutschen Maler
 Osterried (Schutzgebiet), ein Natur- und Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg 
 Osterried (Marktoberdorf), Ortsteil der Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Osterrieth